Aisne har flere betydninger:
 Aisne (departement) – er et fransk departement
 Aisne (flod) – er en fransk flod